

Localidades

La Chapelle (Allier)
La Chapelle (Ardenas)
La Chapelle (Charente)
La Chapelle (Saboia)
Quartier de La Chapelle, em Paris

La Chapelle (Artibonite)

Desambiguações de topônimos

Igreja 
 La Chapelle (Igreja), é uma igreja evangélica batista multisite, com base em Montreal, Canadá.